Tarcsa keresztnév

Települések
 Tarcsapuszta Szentlőrinc településrésze Baranya megyében
 Erdőtarcsa település Nógrád megyében
 Értarcsa (rom. Tarcea) település Romániában, Bihar megyében
 Kerepestarcsa Kerepes és Kistarcsa egyesülésével létrejött település 1978 és 1994 között
 Kistarcsa település Pest megyében
 Köröstarcsa település Békés megyében
Másiktarcsa település kitalált település 
 Mosontarcsa (ném. Andau) település Ausztriában, Burgenlandban
 Nagytarcsa település Pest megyében
 Tarcsafalva (rom. Tărceşti) település Romániában, Hargita megyében
 Tarcsafürdő (ném. Bad Tatzmanndorf) település Ausztriában, Burgenlandban